Белли — 
 фамилия:
 Белли, Агостина (урождённая Агостина Мария Магнони; род. 1947) — итальянская киноактриса.
 Белли, Владимир Александрович (1887—1981) — российский военно-морской историк и теоретик, контр-адмирал.
 Белли, Григорий Григорьевич (? — 1826) — российский контр-адмирал шотландского происхождения.
 Белли, Джузеппе Джоакино (1791—1863) — итальянский поэт.
 Белли, Михри (1916—2011) — турецкий революционер-интернационалист.
 Белли, Паскуале (1752—1833) — итальянский архитектор.
 Белли, Сезар (род. 1975) — бразильский футболист, защитник.
 топоним:
 Белли — река.

См. также 
 Капитан Белли (эсминец)
 Бели
 Беллин
 Беллинг
 Белло
 Белла
 Casus belli